Bria – città della Repubblica Centrafricana
 Rio Bria – fiume dell'Alto Adige